Die Nitroanisole (auch Methoxynitrobenzole) bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl vom Anisol als auch vom Nitrobenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Methoxy- (–OCH3) und Nitrogruppe (–NO2) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H7NO3.

Vertreter

Darstellung 
Nitroanisole können aus den Nitrophenolen durch Veretherung mit Dimethylsulfat dargestellt werden.

Eigenschaften 
Das 4-Nitroanisol besitzt aufgrund seiner Symmetrie den höchsten Schmelzpunkt.

Verwendung 
Nitroanisole sind Zwischenprodukte (z. B. über Anisidine) bei der Herstellung synthetischen organischen Farbstoffen und Pharmazeutika.

Sicherheitshinweise 
2-Nitroanisol steht im Verdacht krebserregend zu sein.

Derivate 
Neben den einfach nitrierten Anisolen existieren auch Derivate mit mehreren Nitro- bzw. anderen Gruppen, welche von Bedeutung sind.
 2,4-Dinitroanisol C7H6N2O5, wird zur Sprengstoffherstellung verwendet
 Trinitroanisol C7H5N3O7, wird als Sprengstoff verwendet
 Tetranitroanisole C7H4N4O9, werden ebenfalls als Sprengstoffe eingesetzt
 Methylnitroanisole C8H9NO3

 Andere Derivate:
 2,4-Dinitro-6-methylanisol
 2,6-Dichlor-4-nitroanisol
 2,4-Dichlor-6-nitroanisol
 2,6-Dimethyl-4-nitroanisol

Weblinks

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Nitroanisole
 Nitroanisole